

Sigle 
Institut d'études politiques
indicatore essenziale di prestazione

Codici 
 IEP – vecchio codice valutario ISO 4217 della Sterlina irlandese  (sostituita dall'Euro), ex valuta dell'Irlanda